Hg ou HG peut signifier : 

 le symbole chimique du mercure, un élément du tableau périodique ; 
 le code AITA de la compagnie aérienne autrichienne Niki ;
 Histoire-géographie